Közmondás
 Aki szelet vet, vihart arat, több nyelvben ismert közmondás

Színpadi és filmcímek
 Aki szelet vet, eredeti címe Inherit the Wind, 1955-ös amerikai színmű, írta Jerome Lawrence és Robert Edwin Lee
 Aki szelet vet, eredeti címe Inherit the Wind, 1960-as amerikai fekete-fehér játékfilm Lawrence és Lee drámája alapján, rendezte: Stanley Kramer
 Aki szelet vet, eredeti címe Qui sème le vent, 2011-es francia televíziós kalandfilm, rendezte Frédéric (Fred) Garson. (Témája NEM a „majomper”).